Worthy ist der Familienname folgender Personen:

 Calum Worthy (* 1991), kanadischer Schauspieler, Produzent und Drehbuchauto
 Chris Worthy (1947–2007), kanadischer Eishockeytorwart
 James Worthy (* 1961), US-amerikanischer Basketballspieler
 Michael Worthy (* 1976), deutscher Basketballspieler
 Rick Worthy (* 1967), US-amerikanischer Schauspieler
 Trevor H. Worthy (* 1957), neuseeländischer Paläozoologe
 William Worthy († 2014), US-amerikanischer Journalist